Аба се може односити на:
 Именица арамејског порекла (-{abba}-) која значи Отац (арамејски), а има старозаветно значење праоца (види: ава)
 Именица аба (‘abä) је пореклом из арапског језика са значењем врсте грубог вуненог сукна. Занатлија који шије одела од абе зове се абаџија
 Српски изговор за шведску музичку поп-групу -{ABBA}-
 Племе у Нигерији
 Аба (Француска), насељено место у Француској
 Аба (Танканхуиц), насеље у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Танканхуиц
 Аба (Мађарска), град у средишњој Мађарској